Dit is een lijst van planetoïden 48001-48100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48001) - || 2001 BZ41|| 24 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48002) - || 2001 BN44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48003) - || 2001 BZ49|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48004) - || 2001 BS61|| 31 januari 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48005) - || 2001 BM66|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48006) - || 2001 BF67|| 30 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48007) - || 2001 BH67|| 30 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48008) - || 2001 BX67|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48009) - || 2001 BK69|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48010) - || 2001 BD70|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (48011) - || 2001 BQ73|| 29 januari 2001 || NEAT
|-
| (48012) - || 2001 BV77|| 25 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (48013) - || 2001 CB1 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48014) - || 2001 CS6 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48015) - || 2001 CQ8 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48016) - || 2001 CQ9 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48017) - || 2001 CW16|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48018) - || 2001 CB36|| 15 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (48019) - || 2001 CD43|| 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48020) - || 2001 DC || 16 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (48021) - || 2001 DN6 || 16 februari 2001 || K. Korlević
|-
| (48022) - || 2001 DJ7 || 16 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (48023) - || 2001 DL7 || 16 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (48024) - || 2001 DJ17|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48025) - || 2001 DS17|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48026) - || 2001 DN24|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48027) - || 2001 DG29|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48028) - || 2001 DX31|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48029) - || 2001 DS37|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48030) - || 2001 DH39|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48031) - || 2001 DL39|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48032) - || 2001 DX42|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48033) - || 2001 DJ44|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48034) - || 2001 DM53|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48035) - || 2001 DM67|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48036) - || 2001 DA68|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48037) - || 2001 DE68|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48038) - || 2001 DC69|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48039) - || 2001 DT69|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48040) - || 2001 DL70|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48041) - || 2001 DE71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48042) - || 2001 DO71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48043) - || 2001 DF74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48044) - || 2001 DZ74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48045) - || 2001 DD81|| 26 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (48046) - || 2001 DO83|| 23 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (48047) Houghten || 2001 DL86|| 22 februari 2001 || Tenagra II
|-
| (48048) - || 2001 DG88|| 24 februari 2001 || NEAT
|-
| (48049) - || 2001 DB90|| 22 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48050) - || 2001 DK92|| 20 februari 2001 || NEAT
|-
| (48051) - || 2001 DV93|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48052) - || 2001 DZ98|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (48053) - || 2001 EL || 2 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48054) - || 2001 EM || 2 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48055) - || 2001 EQ3 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48056) - || 2001 EF4 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48057) - || 2001 EO5 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48058) - || 2001 EE7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48059) - || 2001 ET7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48060) - || 2001 EY7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48061) - || 2001 EZ7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48062) - || 2001 EK8 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48063) - || 2001 EP9 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48064) - || 2001 EL16|| 15 maart 2001 || NEAT
|-
| (48065) - || 2001 EK17|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48066) - || 2001 EH20|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48067) - || 2001 EF21|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48068) - || 2001 EU26|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48069) - || 2001 FP || 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48070) Zizza || 2001 FB4|| 19 maart 2001 || D. Healy
|-
| (48071) - || 2001 FV5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48072) - || 2001 FB11|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48073) - || 2001 FC13|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48074) - || 2001 FC15|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48075) - || 2001 FY15|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48076) - || 2001 FZ17|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48077) - || 2001 FX24|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48078) - || 2001 FQ25|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48079) - || 2001 FQ33|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48080) - || 2001 FF34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48081) - || 2001 FJ35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48082) - || 2001 FT35|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48083) - || 2001 FO36|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48084) - || 2001 FV37|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48085) - || 2001 FU41|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48086) - || 2001 FV41|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48087) - || 2001 FZ41|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48088) - || 2001 FG42|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48089) - || 2001 FH42|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48090) - || 2001 FK42|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48091) - || 2001 FT44|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48092) - || 2001 FL45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48093) - || 2001 FR46|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48094) - || 2001 FX47|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48095) - || 2001 FZ50|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48096) - || 2001 FP51|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48097) - || 2001 FW52|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48098) - || 2001 FL54|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48099) - || 2001 FT57|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48100) - || 2001 FW57|| 21 maart 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten